Jonas Thorndahl, født og opvokset i Midtjylland, er den yngste dansker, nogensinde, til at gennemføre 100 halvmarathons.

Han startede sit løb i år 2015 i Ikast Atletik og Motion. 
Han har løbet mange forskellige løb, men det mest opsigtsvækkende var, da han i år 2016 løb med en brækket arm. 

Langdistanceløbere fra Danmark